L'Invasion des profanateurs (titre original : ), roman de Jack Finney, publié en 1955.
 L'Invasion des profanateurs de sépultures (), film de Don Siegel, sorti en 1956, adapté du roman.
 L'Invasion des profanateurs () , film de Philip Kaufman, sorti en 1978, librement adapté du roman.
 Body Snatchers, l'invasion continue (Body Snatchers), film de Abel Ferrara, sorti en 1993, librement adapté du roman.
 Invasion (), film d'Oliver Hirschbiegel, sorti en 2007, librement adapté du roman.